

Variantes 
 Horovitz, Horowicz
 Horwitz, Gorwitz
 Gurvich, Gurovich, Gourovitch
 Urevich, Urwitz.
 Horvath

Personnalités 

 Adam Horowitz, scénariste américain ;
 Anthony Horowitz (1956–), écrivain anglais ;
 Avraham David Horowitz (1911-2004) un grand rabbin français ;
  ;
 Harry Horowitz (1889-1914), gangster américain surnommé Gyp the Blood ;
 Isaac Horowitz (1920-2005), scientifique ;
 Isaiah Horowitz (v. 1555-1630), rabbin et mystique ;
 Israel Albert Horowitz (1907–1973), joueur d'échecs américain ;
 James A. Horowitz, écrivain américain ;
 Jean-Loup Horwitz (1954-), acteur français ;
 Jules Horowitz (1921–1995), physicien français ;
 Nitzan Horowitz , journaliste et homme politique israélien ;
 Paul Horowitz, musicien américain guitariste et claviériste ;
 Pinchas Horowitz ((1730 ou 1731-1805), rabbin et talmudiste allemand, d'origine galicienne ;
 Ted Horowitz, un chanteur et guitariste de blues et de rock new-yorkais ;
 Richard Horowitz, compositeur américain de musiques de film ;
 Scott J. Horowitz, astronaute américain ;
 Shmouel Shmelke Horowitz, grand rabbin hassidique du  ;
 Tzvi Hirsch Horowitz (1872-1945), rabbin polonais ;
 Vladimir Horowitz (1903–1989), pianiste russe ;
 Winona Laura Horowitz, actrice américaine ;
 Yaakov Yitzchak Horowitz, rabbin polonais ;
 Yariv Horowitz (1971-), réalisateur israélien.

Autres 
 Réacteur Jules Horowitz

Patronyme juif